O Campeonato Europeu de 1978 foi a 23.ª edição do Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins .

Resultados

Classificação final 

Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins de 1978